Adore Mais FM é uma emissora de rádio gospel, brasileira concessionada em Arujá, porém sediada em São Paulo. Opera no FM 102,1 MHz.

Ligações externas 
 
 
 
 

Estações de rádio da cidade de São Paulo
Estações de rádio fundadas em 2015